

Mitologia 
 Epeo – personaggio della mitologia greca; è il costruttore, con l'aiuto di Atena, del cavallo di Troia
 Epeo – personaggio della mitologia greca; figlio di Endimione, fu re dell'Elide e successore di Etolo

Altro 
 2148 Epeios – un asteroide troiano di Giove scoperto nel 1976